Шлезингер (; ) — еврейская и немецкая фамилия. Происходит от названия географической местности — Силезия ( — Шлезиен).

Фамилия 
 Шлезингер, Адам (1967—2020) — американский музыкант, певец и звукорежиссёр.
 Шлезингер, Акива Йосеф (1827—1922) — пресбургский раввин, палестинофил.
 Шлезингер, Александр Ефимович (1929—2022) — советский и российский геолог, cейсмостратиграф.
 Шлезингер, Алис (род. 1988) — израильская дзюдоистка и самбистка.
 Шлезингер, Анри Гийом (1814—1893) — французский живописец немецкого происхождения.
 Шлезингер, Артур Мейер (младший, 1917—2007) — американский историк и социолог.
  (старший, 1888—1965) — американский историк.
 Шлезингер, Бруно Вальтер (1876—1962) — дирижёр и композитор.
  (1908—1984) — немецкий историк, автор трудов по конституционной истории и исторической урбанистике.
 Шлезингер, Вильгельм Генрих (1814—1893) — немецкий живописец.
 Шлезингер, Владимир Георгиевич (1922—1986) — советский театральный актёр, режиссёр, педагог.
 Шлезингер, Герман Ирвинг (1882—1960) — американский учёный, химик.
 Шлезингер, Густав Фёдорович (1860—1939) — русский кораблестроитель, генерал-майор.
 Шлезингер, Джеймс (1929—2014) — американский государственный деятель, директор ЦРУ (1973), министр обороны США (1973—1975).
 Шлезингер, Джон (1926—2003) — британский кинорежиссёр.
 Шлезингер, Екатерина (Гитл) Яковлевна (Тодорович, 1877—1974) — пианистка, музыкальный педагог.
 Шлезингер, Иосиф (1831—1901) — австрийский политик, математик и агроном.
 
 Шлезингер, Клаус (1937—2001) — немецкий писатель.
 Шлезингер, Курт (1902—1964) — коллаборационист еврейского происхождения.
 Шлезингер, Леон (1884—1949) — американский кинопродюсер.
 Шлезингер, Людвиг (1838—1899) — австрийский политический деятель и историк.
 Шлезингер, Людвиг (1864—1833) — словацкий, венгерский и немецкий математик.
 Шлезингер, Макс (1904—1937) — венгерский биохимик.
 Шлезингер, Мария Александровна (Константинова, 1891—1987) — советский химик.
 Шлезингер, Морис (1798—1871) — французский музыкальный издатель.
 Шлезингер, Михаил Иванович (род. 1941) — украинский учёный, специалист в области обработки изображений и распознавания образов.
 Шлезингер, Натан Борисович (1938—2015) — советский и американский фотограф, американский продюсер.
 Шлезингер, Рудольф (1909—1996) — немецко-американский правовед-марксист.
 Шлезингер, Сигизмунд (1811—?) — австрийский писатель и венгерский революционер.
 Шлезингер, Сигизмунд (1832—1918) — австрийский журналист и драматург.
 Шлезингер, Тереза (1863—1940) — австрийская активистка прав женщин.
 Шлезингер, Феликс (1833—1910) — прусский художник.
 Шлезингер, Фрэнк (1871—1943) — американский астроном.
 Шлезингер, Элайза (род. 1983) — американская комедийная актриса.
 Шлезингер, Ярослав (1911—1955) — чехословацкий скульптор, диссидент.

Псевдоним 
 Линский, Михаил Семёнович (Моисей Симонович Шлезингер; 1878—1941) — русский и французский художник, журналист, критик, издатель, драматург, сценарист.
 Любимов, Илья Петрович (Шлезингер; род. 1977) — российский актёр.

См. также 
 Шлессингер, Джозеф (Йосе́ф Шлессингер; род. 1945) — израильский и американский биохимик.

Примечания